Ferreri se poate referi la:

 3308 Ferreri, asteroid din centura principală
 Francesco Ferreri, cleric romano-catolic
 Giusy Ferreri, cântăreață italiană